Pekka Rinne (né le  à Kempele en Finlande) est un joueur professionnel finlandais, maintenant retraité, de hockey sur glace. Il évoluait au poste de gardien de but.

Biographie

Carrière en club 

Formé au Kempeleen Kiekko-Ketut, il rejoint les équipes de jeunes du Kärpät Oulu. Il joue son premier match avec l'équipe première dans la SM Liiga en 2003. Il est choisi au , à la  position du repêchage d'entrée dans la LNH 2004 par les Predators de Nashville. Il remporte le Kanada-malja 2004 et 2005 avec le Kärpät. En 2005, il part en Amérique du Nord et est assigné aux Admirals de Milwaukee, club-école des Predators dans la LAH. Il joue son premier match dans la Ligue nationale de hockey le  face aux Blackhawks de Chicago.

Le , il devient le  gardien de but de l'histoire de la Ligue nationale de hockey (LNH) à inscrire un but. Il marque dans la cage vide face aux Blackhawks de Chicago dans un match remporté par son équipe des Predators de Nashville sur le score de 5-2.

Le , lors du dernier match de la saison 2020-2021, Rinne réalise un blanchissage avec 30 arrêts dans une victoire 5-0 contre les Hurricanes de la Caroline. Il s'agit de sa  victoire en carrière, ce qui le place au  rang de tous les temps avec Tom Barrasso. Il s'agissait également de son  blanchissage en carrière, dépassant Evgeni Nabokov pour le  rang de cette liste également.

Le 13 juillet 2021, il annonce sa retraite du hockey. Les Predators annoncent que le numéro 35 de Rinne sera retiré, faisant de lui le premier joueur de l'histoire de l'équipe à recevoir cet honneur. La cérémonie a lieu le 24 février 2022 avant un match contre les Stars de Dallas.

Carrière internationale 
Il représente la Finlande au niveau international. Il a participé aux sélections jeunes.

Récompenses

LAH 
 2005-2006 : participe au Match des étoiles.
 2007-2008 : participe au Match des étoiles.

LNH 
 2010-2011 : nommé dans la deuxième équipe d'étoiles.
 2014-2015 : sélectionné pour le Match des étoiles.
 2015-2016 : participe au Match des étoiles.
 2017-2018 : vainqueur du trophée Vézina
 2020-2021 : vainqueur du trophée King-Clancy

Championnat du monde 
 2014 : nommé meilleur joueur et dans l'équipe d'étoiles.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2002-2003 || Kärpät Oulu || SM Liiga || 1 || 0 || 1 || 0 || 60 || 7 || 7 || 78,8 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2003-2004 || Kärpät Oulu || SM-Liiga || 14 || 5 || 4 || 4 || 824 || 41 || 2,99 || 89,7 || 0 || 0 || 2 || 1 || 0 || 22 || 0 || 0 || 100 || 0 || 0
|-
| 2003-2004 || Hokki Kajaani || Mestis || 8 || 5 || 2 || 1 || 463 || 16 || 2,07 || - || 2 || || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2004-2005 || Kärpät Oulu || SM-Liiga || 10 || 8 || 0 || 1 || 571 || 16 || 1,68 || 92,7 || 0 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2005-2006 || Predators de Nashville || LNH || 2 || 1 || 1 || 0 || 63 || 4 || 3,81 || 90 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2005-2006 || Admirals de Milwaukee || LAH || 51 || 30 || 18 || 2 ||  || 134 || 2,82 || 90,4 || 2 || 14 || 14 || 10 || 4 || 734 || 35 || 2,86 || 90,5 || 3 || 0
|-
| 2006-2007 || Admirals de Milwaukee || LAH || 29 || 15 || 7 || 6 ||  || 65 || 2,34 || 92 || 3 || 4 || 4 || 0 || 4 || 247 || 12 || 2,91 || - || 0 || 0
|-
| 2007-2008 || Predators de Nashville || LNH || 1 || 0 || 0 || 0 || 29 || 0 || 0 || 100 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2007-2008 || Admirals de Milwaukee || LAH || 65 || 36 || 24 || 3 ||  || 158 || 2,47 || 90,8 || 5 || 8 || 6 || 2 || 4 || 358 || 15 || 2,51 || 92,2 || 1 || 0
|-
| 2008-2009 || Predators de Nashville || LNH || 52 || 29 || 15 || 4 ||  || 119 || 2,38 || 91,7 || 7 || 6 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2009-2010 || Predators de Nashville || LNH || 58 || 32 || 16 || 5 ||  || 137 || 2,53 || 91,1 || 7 || 2 || 6 || 2 || 4 || 358|| 16 || 2,68 || 91,1 || 0 || 0
|-
| 2010-2011 || Predators de Nashville || LNH || 64 || 33 || 22 || 9 ||  || 134 || 2,12 || 93 || 6 || 12 || 12 || 6 || 6 || 748 || 32 || 2,57 || 90,7 || 0 || 0
|-
| 2011-2012 || Predators de Nashville || LNH || 73 || 43 || 18 || 8 ||  || 166 || 2,39 || 92,3 || 5 || 0 || 10 || 5 || 5 || 609 || 21 || 2,07 || 92,9 || 1 || 2
|-
| 2012-2013 || HK Dinamo Minsk || KHL || 22 || 9 || 11 || 0 ||  || 68 || 3,08 || 89,7 || 1 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || - 
|-
| 2012-2013 || Predators de Nashville || LNH || 43 || 15 || 16 || 8 ||  || 99 || 2,43 || 91 || 5 || 8 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2013-2014 || Predators de Nashville || LNH || 24 || 10 || 10 || 3 ||  || 63 || 2,77 || 90,2 || 2 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2014-2015 || Predators de Nashville || LNH || 64 || 41 || 17 || 6 ||  || 140 || 2,18 || 92,3 || 4 || 8 || 6 || 2 || 4 || 425 || 19 || 2,68 || 90,9 || 0 || 0
|-
| 2015-2016 || Predators de Nashville || LNH || 66 || 34 || 21 || 10 ||  || 161 || 2,48 || 90,8 || 4 || 6 || 14 || 7 || 7 || 866 || 38 || 2,63 || 90,6 || 0 || 0
|-
| 2016-2017 || Predators de Nashville || LNH || 61 || 31 || 19 || 9 ||  || 144 || 2,42 || 91,8 || 3 || 4 || 22 || 14 || 8 ||  || 42 || 1,96 || 93,0 || 2 || 0
|-
| 2017-2018 || Predators de Nashville || LNH || 59 || 42 || 13 || 4 ||  || 134|| 2,31 || 92,7 || 8 || 6|| 13 || 7 || 6 ||  || 35 || 3,07 || 90,4 || 2 || 2
|-
| 2018-2019 || Predators de Nashville || LNH || 56 || 30 || 19 || 4 ||  || 130 || 2,42 || 91,8 || 4 || 4 || 6 || 2 || 4 ||  || 17 || 3,09 || 90,5 || 0 || 0
|-
| 2019-2020 || Predators de Nashville || LNH || 36 || 18 || 14 || 4 ||  || 105 || 3,17 || 89,5 || 3 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2020-2021 || Predators de Nashville || LNH || 24 || 10 || 12 || 1 ||  || 62 || 2,84 || 90,7 || 2 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -

| 683 || 369 || 213 || 75 ||  ||  || 2,43 || 91,7 || 60 || 56 || 89 || 45 || 44 ||  || 220 || 2,49 || 91,4 || 5 || 4

Statistiques internationales 

| 2009 ||  || Championnat du monde || 6 || 4 || 2 || 373 || 12 || 1,93 || 92,6 || 1 ||  ||  
|-
| 2010 ||  || Championnat du monde || 4 || 2 || 2 || 249 || 7 || 1,68 || 92,9 || 1 ||  ||  
|-
| 2012-2013 ||  || Euro Hockey Tour || 2 ||  ||  ||  ||  || 0,96 || 97,4 ||  ||  || 
|-
| 2013-2014 ||  || Euro Hockey Tour || 2 ||  ||  ||  ||  || 1,38 || 95,3 ||  ||  || 
|-
| 2014 ||  || Championnat du monde || 9 ||  ||  || 543 || 27 || 1,88 || 92,8 ||  ||  || 
|-
| 2015 ||  || Championnat du monde || 7 ||  ||  || 427 || 12 || 1,69 || 92,8 ||  ||  ||  
|-
| 2016 ||  || Coupe du monde || 1 ||  ||  ||  ||  || 4,01 || 90,7 ||  ||  ||

Notes et références 

Naissance en novembre 1982
Naissance à Kempele
Joueur international finlandais de hockey sur glace
Choix de repêchage des Predators de Nashville
Gardien de but de hockey sur glace
Joueur des Predators de Nashville
Joueur des Admirals de Milwaukee (LAH)
Joueur du Kärpät Oulu
Joueur du Hokki Kajaani
Joueur d'un Match des étoiles de la Ligue nationale de hockey
Gagnant du trophée Vézina
Gagnant du trophée King-Clancy